Losing Sleep – album di Axle Whitehead del 2008
 Losing Sleep – album del Parachute del 2009
 Losing Sleep – album di Edwyn Collins del 2010
 Losing Sleep – singolo di John Newman del 2013